Contea di McPherson o McPherson County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di McPherson (Dakota del Sud)
 Contea di McPherson (Kansas)
 Contea di McPherson (Nebraska)